Amerikai Egyesült Államok
 Toutle, folyó az USA Washington államában
 Toutle, település az USA Washington államában